Красев — фамилия; имеет женскую форму Красева.
 Красев, Михаил Иванович (1897—1954) — советский композитор, лауреат Сталинской премии второй степени.
 Красев, Николай Никитович — председатель Дальневосточного отдела Всероссийского Союза евангельских христиан в 1920—1926 годах.

 Красева, Варвара Евгеньевна (наст. фамилия Малышева; 1902—1975) — русская советская актриса театра, народная артистка РСФСР.